Футбольная лига Англии 1903/04 () — 16-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 18 клубов. Чемпионом Англии во второй раз подряд стал клуб «Уэнсдей» из Шеффилда. Второй дивизион выиграл «Престон Норт Энд».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1903/04 на сайте RSSSF.com

1903
Футбол в Англии в сезоне 1903/1904